Андре́й Влади́мирович Хараба́ра () — российско-казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Первым клубом Андрея Харабары был нижнекамский «Нефтехимик». В первой лиге России он стал игроком основного состава. Во второй сезон сыграл 29 матчей и забил 1 гол, в 2004 году — 38 игр и 2 гола.

В начале 2005 года пришло предложение из Костаная от нового главного тренера Дмитрия Огая и Харабара перешёл в «Тобол». С ходу выиграл c клубом серебро чемпионата РК, а затем и бронзовые медали чемпионата 2006. В 2007 году стал с клубом обладателем Кубка Казахстана и Кубка Интертото, в 2007 и 2008 — дважды подряд вице-чемпионом, а в 2010 году, уже без Огая, «Тобол» впервые стал чемпионом Казахстана.

В 2011 году играл в талдыкорганском «Жетысу» и команда стала серебряным призёром чемпионата.

По приглашению Дмитрия Огая в январе 2012 года присоединился к алма-атинскому «Кайрату». Но в июне Огая уволили за плохой старт команды, а Харабара ушёл в каскеленский «Сункар».

В 2013 году Андрей перешёл в «Актобе» к главному тренеру Владимиру Никитенко. И в том же сезоне стал с клубом чемпионом Казахстана. Но в 2014 году сыграл только одну игру на Кубок, затем получил тяжёлую травму — повреждение мениска и надолго выбыл из строя.

Вернулся лишь через три года в 2017, снова в ряды «Жетысу». Клуб под руководством Дмитрия Огая в том сезоне выиграл первую лигу и вернулся в Премьер-лигу.

Сборная 
Выступал в юношеской сборной России под руководством Равиля Сабитова. В интервью он признался, что жалеет, что не принял предложение от московского «Спартака».

Достижения

Командные 
  «Тобол»
 Чемпион Казахстана: 2010
 Серебряный призёр: 2005, 2007, 2008
 Бронзовый призёр: 2006
 Обладатель Кубка Казахстана: 2007
 Победитель Кубка Интертото: 2007

  «Актобе»
 Чемпион Казахстана: 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2014

Примечания 

Футболисты России
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Жетысу-Сункар»
Игроки ФК «Актобе»